Grönwald ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Grönwald (1942–1991), deutscher Architekt
 Holger Grönwald (* 1974), deutscher Archäologe